La Salle se poate referi la:
 La Salle, comună în departamentul Saône-et-Loire, Franța
 La Salle, comună în regiunea Valle d'Aosta, Italia
 La Salle-Prunet, comună în departamentul Lozère, Franța
 La Salle-en-Beaumont, comună în departamentul Isère, Franța